Niederlegung bezeichnet

 die Niederlegung eines Amtes, siehe Rücktritt
 die Niederlegung einer Krone, siehe Abdikation
 die Arbeitsniederlegung, siehe Streik
 das Verfassen eines Schriftstücks (Testament, Protokoll)
 das Vergraben von Gegenständen, vgl. Depotfund/Archäologie
 die Niederlegung von Waffen, siehe Kapitulation
 den Abriss eines Gebäudes, siehe Abriss (Bauwesen)
 eine rechtlich geregelte Ersatzzustellung, siehe Zustellung (Deutschland)